Morro Dois Irmãos (canção) - de Chico Buarque

Localidades 

Morro Dois Irmãos (Fernando de Noronha)
Morro Dois Irmãos (Rio de Janeiro)

Desambiguação